Labahn ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Labahn, deutsche Theologin 
 Michael Labahn (* 1964), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Laban